Il singolare del torneo di tennis Siemens Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Raemon Sluiter che ha battuto in finale Salvador Navarro 7-66, 63-7, 7-64.

Teste di serie 

 Raemon Sluiter (Campione)
 Oleg Ogorodov (secondo turno)
 Martin Verkerk (secondo turno)
 Joan Balcells (quarti di finale)

 Dennis van Scheppingen (semifinali)
 Álex Calatrava (quarti di finale)
 Jean-René Lisnard (primo turno)
 Giorgio Galimberti (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Siemens Open 2002